Boblenz ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Boblenz (* 1957), deutscher Archivar, Historiker und Autor
 Marianne Boblenz (1878–1960), deutsche Malerin und Grafikerin